A Collection: Greatest Hits... and More – kompilacja amerykańskiej piosenkarki Barbry Streisand, wydana w 1989 roku. Płyta dotarła do miejsca 26. amerykańskiego zestawienia Billboard 200 i uzyskała status dwukrotnie platynowej.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1989
Albumy kompilacyjne Barbry Streisand
Albumy Columbia Records
Albumy wyprodukowane przez Davida Fostera
Albumy wyprodukowane przez Andrew Lloyda Webbera
Albumy wyprodukowane przez Naradę Michaela Waldena